Чемпионат Нидерландов по футболу 1894/95 () — 7-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире приняло участие шесть команд.

Чемпионом в третий раз в истории стал клуб ХФК из Харлема.

Турнирная таблица

Источники 

Футбол в Европе в 1894 году
Футбол в Европе в 1895 году
1894 год в Нидерландах
1895 год в Нидерландах